Die Abkürzung SPLC steht für:
 Software Product Line Conference
 Southern Poverty Law Center
 Samsung Printer Language Color

SPLC